Kruipruimte, een lage ruimte onder de vloer van de begane grond
Crawlspace (1972), een televisiefilm van John Newland
Crawlspace (1986), een horror/thriller met Klaus Kinski uit 1986
Crawlspace (2004), een geanimeerde korte film van Peter Sved uit 2004
Crawlspace (2012), een Australische sciencefictionfilm uit 2012, geregisseerd door Justin Dix
Crawlspace (2013), een remake van Crawlspace (1986) van John Stolberg
Crawlspace (band), een Australische rockband
Crawl Space (Bob's Burgers), een aflevering van de tv-serie Bob's Burgers
Crawl Space (Breaking Bad), een aflevering van de tv-serie Breaking Bad
Crawlspace (The Beastie Boys), een nummer van The Beastie Boys